El Tour Down Under 2018 fou la vintena edició del Tour Down Under. La cursa es disputà entre el 16 i el 21 de gener de 2018, amb un recorregut de 809,8 km dividits en sis etapes. Aquesta serà la prova inaugural de l'UCI World Tour 2018.

El vencedor final fou el sud-africà Daryl Impey (Mitchelton-Scott), que d'aquesta manera aconseguia el seu triomf més important com a ciclista. L'acompanyà al podi l'australià Richie Porte (), amb el mateix temps, i el neerlandès Tom-Jelte Slagter ().

Equips participants

Etapes

1a etapa

2a etapa

3a etapa

4a etapa

5a etapa

6a etapa

Classificacions finals

Classificació general

Evolució de les classificacions

Referències

Enllaços externs 
  Web oficial
   Web oficial de l'UCI

2018
UCI World Tour 2018